I risultati del motomondiale 2021 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Michelin.

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Moto2

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti da Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Moto3

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

MotoE

Iscritti 
Tutti i piloti sono dotati di motocicletta prodotta da Energica e pneumatici forniti da Michelin.

Classifica piloti

Note

Collegamenti esterni 
 

 2021